Миненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Миненко, Александр Тимофеевич (1948—2010) — советский и российский военачальник.
 Миненко, Владимир Алексеевич (1944—1998) — советский и украинский скульптор.
 Миненко, Леонид Иванович (1923—2007) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Миненко, Маргарита Владимировна (род. 1967) — российская футболистка.
 Миненко, Николай Иванович (1927—1990) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Миненко, Нина Адамовна (род. 1941) — советский и российский историк.
 Миненко, Сергей (род. 1971) — киргизский футболист.
 Миненко, Юрий Николаевич (род. 1979) — украинский оперный певец.